Firneis steht für:
 Vorstufe von Gletschereis, siehe Firn
 Maria G. Firneis (* 1947), österreichische Astronomin
 (7722) Firneis, Asteroid des Hauptgürtels